Натуральне число 581
 581 рік до нашої ери
 581 рік нашої ери